al-Muʿalla () bezeichnet:

 al-Muʿalla (Aden), einen Distrikt im Jemen
 al-Muʿalla (Familie), die herrschende Familie des Emirats Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate

al-Muʿalla ist der Name von:

 Madschid al-Muʿalla, Herrscher von Umm al-Qaiwain im 18. Jahrhundert
 Raschid ibn Madschid al-Muʿalla, Herrscher von Umm al-Qaiwain zwischen 1768 und 1820
 Abdallah ibn Raschid ibn Madschid al-Muʿalla, Herrscher von Umm al-Qaiwain zwischen 1820 und 1853
 Ali ibn Abdallah al-Muʿalla, Herrscher von Umm al-Qaiwain zwischen 1853 und 1873
 Ahmad ibn Abdallah al-Muʿalla, Herrscher von Umm al-Qaiwain zwischen 1873 und 1904
 Raschid ibn Ahmad ibn Abdallah al-Muʿalla, Herrscher von Umm al-Qaiwain zwischen 1904 und 1922
 Abdallah ibn Raschid ibn Ahmad al-Muʿalla, Herrscher von Umm al-Qaiwain zwischen 1922 und 1923
 Hamad ibn Ibrahim al-Muʿalla, Herrscher von Umm al-Qaiwain zwischen 1923 und 1929
 Ahmad ibn Raschid al-Muʿalla, Herrscher von Umm al-Qaiwain zwischen 1929 und 1981
 Raschid ibn Ahmad ibn Raschid al-Muʿalla (1930–2009), Herrscher von Umm al-Qaiwain zwischen 1981 und 2009
 Saʿud ibn Raschid al-Muʿalla, Herrscher von Umm al-Qaiwain seit 2009
 Abdallah ibn Raschid al-Muʿalla, stellvertretender Herrscher von Umm al-Qaiwain seit 2004